Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2010 war ein Poolbillardturnier, das vom 14. bis 19. Dezember 2010 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Leonid Klischtschar war mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille der erfolgreichste Teilnehmer. Die beiden weiteren Titel bei den Herren gewann Artem Koschowyj. Bei den Damen war die vierfache Titelverteidigerin Wiktorija Nahorna, die ihren Titel im 14/1 endlos verteidigte und zweimal Zweite wurde, am erfolgreichsten. Die 15-jährige Kateryna Polowyntschuk sicherte sich im 8-Ball ihren ersten Meistertitel und gewann jeweils einmal Silber und Bronze.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im 14/1 endlos und im 8-Ball wurde erst ab dem Viertelfinale im K.-o.-Modus gespielt. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale (im 8-Ball und 9-Ball bereits ab dem Viertelfinale) im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2010
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Kiew